Ро́ман Пе́трус — польський учений
 Роман Петрус — чеський політик

Див. також 
 Петрус